Бернли:

 Бернли — город в Великобритании, графство Ланкашир.
 Бернли — район в графстве  Ланкашир (Великобритания), центр — город Бернли.
 «Бернли» — профессиональный английский футбольный клуб из города Бернли, Ланкашир.
 Бернли, Бенджамин Джексон (род. 1978) — американский музыкант, вокалист и ритм-гитарист пост-гранж-группы Breaking Benjamin.